Marcela Starsza (Claudia Marcella Maior) – córka Gajusza Klaudiusza Marcellusa (Gaius Claudius Marcellus) i Oktawii Młodszej, siostry cesarza Augusta. Urodzona ok. 44 p.n.e. W 28 p.n.e. poślubiła Marka Agrypę, z którym miała dwie córki. Był to dowód zaufania ze strony Augusta, który oddawał swojemu wiernemu generałowi rękę siostrzenicy. W 21 roku August, który po śmierci Marka Klaudiusza Marcellusa upatrywał w Agrypie swojego następcę, kazał mu się rozwieść z Marcelą i poślubić swoją córkę Julię. Marcela wyszła potem za mąż za Jullusa Antoniusza, syna Marka Antoniusza i miała z nim syna Lucjusza.

Wywód przodków

Małżeństwa i dzieci

Zobacz też 
 drzewo genealogiczne Klaudiuszów Marcellusów

Przypisy 

Członkowie rodzin władców starożytnego Rzymu
Urodzeni w I wieku p.n.e.
Nieznana data śmierci